Herzogliches Mausoleum steht für:

 Herzogliches Mausoleum (Coburg), Begräbnisstätte der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha
 Herzogliches Mausoleum (Oldenburg), Begräbnisstätte der Großherzöge von Oldenburg